Katzenspiel steht für:

 Katzenspiel (Roman), deutscher Titel des ungarischen Romans Macskajáték von István Örkény
 Macskajáték, ungarische Verfilmung dieses Romans von 1974 (Regie: Károly Makk)
 Katzenspiel (1983), deutsche Verfilmung dieses Romans von 1983 (Regie: István Szabó)
  Katzenspiel ist auch der deutsche Titel des Romans Cat-a-lyst von Alan Dean Foster.